Jméno a příjmení Josef Formánek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Formánek (kněz) (1813–1892) – český římskokatolický kněz, dlouholetý farář v Týnci u Klatov, lidumil a národní buditel 
 Josef Formánek (hudebník) (1844–1926) – český sbormistr, dirigent, citerista, hudební skladatel a učitel měšťanské školy 
 Josef Formánek (odbojář) (1902–1944) – španělský interbrigadista, bojovník proti fašismu a člen komunistické větve domácího protiněmeckého odboje
 Josef Formánek (spisovatel) (* 1969) – český spisovatel, redaktor, cestovatel a reportér